
Костер — фамилия. Известные носители:
 Костер, Генри (настоящее имя Герман Костерлиц; 1905—1988) — германский и американский режиссёр и сценарист еврейского происхождения.
 Костер, Дирк (1889—1950) — нидерландский физик.
 Костер, Йохан (1613—1685) — лейб-медик царя Алексея Михайловича.
 Костер, Маурен (род. 1992) — нидерландская бегунья на средние дистанции.
 Костер, Николас (род. 1933) — американский актёр.
 Костер, Ричи (род. 1967) — американский актёр кино, телевидения и театра английского происхождения.
 Костер, Самуил (1579—1662) — голландский драматург.
 Костер, Чарльз (ок. 1837—1888) — американский военачальник, участник гражданской войны.
 Костер, Шарль де (1827—1879) — бельгийский франкоязычный писатель, автор «Легенды о Тиле Уленшпигеле».
 Костер, Эверхадус (1817—1892) — голландский живописец, директор музея Paviljoen Welgelegen в Харлеме.
 Костер-Вальдау, Николай (род. 1970) — датский актёр и продюсер.

Топонимы 
 Костер — архипелаг у западного побережья Швеции.

Россия 
 Костер — посёлок в Каслинском районе Челябинской области.
 Костёр — посёлок в Ибресинском районе Чувашии.

Другое 
 Ко́стер, или бирдекель — подставка под кружку или любой бокал, предназначенная для предотвращения попадания жидкости из бокала на поверхность стола.
 Ко́стер — судно с ограниченным по расстоянию от берега районом плавания. Произошло от  — «побережье».
 Ко́стер (предпол. от  — замок, укрепление) — средневековое долговременное фортификационное сооружение, которое служило опорным пунктом, если противник проникал за стены населённого пункта.

Примечания

См. также 
 Костёр (значения)